Джордж може да се отнася за:
 Хора
 Крале на Великобритания
 Джордж I (1660-1727)
 Джордж II (1683-1760)
 Джордж III (1738-1820)
 Джордж IV (1762-1830)
 Джордж V (1865-1936)
 Джордж VI (1895-1952)
 Бой Джордж (р. 1961), английски музикант
 Джордж М. Джордж (р. 1960), български писател
 Хенри Джордж (1839-1897), американски общественик

 Географски обекти
 Джордж (река), река в Канада
 Джордж (Вашингтон), селище в Съединените щати
 Джордж (окръг), окръг в Съединените щати